Finska ženska bendijska reprezentacija predstavlja Finsku u športu bendiju.

Uspjesi 

Finkinje su osvojile brončano odličje na SP-ima u Finskoj 2004. i Minnesoti u SAD-u 2006. godine.

 Bendijske reprezentacije
Finske reprezentacije